Wechselplatte steht für:

 ein Wechselplattenlaufwerk (Computertechnik)
 eine Schnellwechselplatte (Fotografie)